В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе D предварительного раунда чемпионата Европы по баскетболу 2017. Состав группы был определён во время жеребьёвки 22 ноября 2016 в Стамбуле, Турция. В группе будут участвовать Великобритания, Россия, Сербия, Латвия, Турция и Бельгия. Команды сыграют друг с другом в один круг. Матчи группы пройдут с 1 по 7 сентября 2017 года в «Абди Ипекчи Арене» в Стамбуле, Турция. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+3).

Результаты матчей

1-й тур

Бельгия v Великобритания

Сербия v Латвия

Турция v Россия

2-й тур

Латвия v Бельгия

Россия v Сербия

Великобритания v Турция

3-й тур

Латвия v Великобритания

Бельгия v Россия

Сербия v Турция

4-й тур

Россия v Латвия

Великобритания v Сербия

Турция v Бельгия

5-й тур

Россия v Великобритания

Бельгия v Сербия

Латвия v Турция

Ссылки 
 Официальный сайт Евробаскета 2017
 Календарь группового этапа

Группа D